Phils steht für:
 Phils Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Phils, salopp: Philadelphia Phillies, Baseballteam

Siehe auch:
 Fils
 Phils Creek